Уэнди Филлипс (, род. 2 января 1952) — американская актриса, наиболее известная благодаря ролям на телевидении. Она наиболее известна по роли в сериале «Земля обетованная», спин-оффе шоу «Прикосновение ангела».

Биография 
Филлипс родилась и выросла в Бруклине, Нью-Йорк в семье преподавателей актёрского мастерства.

Филлипс известна по регулярным ролям в сериалах «Год в жизни» (1986—1988) и «В тылу» (1991—1993), а также второстепенным ролям в телесериалах «Студия 60 на Сансет-Стрип» и «Большая любовь». Помимо этого она снялась в финальном сезоне мыльной оперы «Фэлкон Крест» в 1989—1990 годах и появилась в общей сложности в более шестидесяти телешоу на протяжении своей карьеры. 

На большом экране у Филлипс были заметные роли в фильмах «Аэроплан II: Продолжение» (1982), «Успеть до полуночи» (1988) и «Багси» (1991).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки